

Astronomia 
 14555 Shinohara – asteroide della fascia principale

Persone 
 Chie Shinohara (...) – fumettista giapponese 
 Emi Shinohara (1963) – doppiatrice giapponese
 Gō Shinohara (1975) – politico giapponese
 Hiromichi Shinohara (1913-1939) – aviatore e militare giapponese
 Kazuo Shinohara (1925-2006) – architetto giapponese
 Kenta Shinohara (1974) – fumettista giapponese
 Luis Shinohara (1954) – judoka giapponese
 Ryō Shinohara (1989) – AV idol giapponese
 Ryōko Shinohara (1973) – attrice e cantante giapponese
 Shin'ichi Shinohara (1973) – judoka giapponese
 Tetsuo Shinohara (1962) – regista giapponese
 Toshiya Shinohara (1959) – regista giapponese
 Udō Shinohara (...) – fumettista giapponese